Брацигово () — община в Болгарии. Входит в состав Пазарджикской области. Население составляет 10 855 человек (на 21.07.05 г.).

Административный центр общины в городе Брацигово. Кмет общины Брацигово — Васил Михайлов Гюлеметов по результатам выборов 2007 года.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Брацигово
 Бяга
 Жребичко
 Исперихово
 Козарско
 Равногор
 Розово

Общины Пазарджикской области